Тёсокабэ:

 Тёсокабэ — японский самурайский род периода средневековья.
 Тёсокабэ Моритика (1575—1615) — японский самурай и даймё конца периода Адзути-Момояма и начала периода Эдо.
 Тёсокабэ Мототика (1538—1599) — японский даймё, выдающийся военный и политический деятель эпохи Сэнгоку.